Rudolf, Rüdolf ou Rudolphe peut faire référence à :

Prénom masculin
La saint Rodolphe est le 21 juin. 
 Équivalent de  ou  en français :
 selon la liste des prénoms tchèques,
 selon la liste des prénoms néerlandais,  
 selon la liste de prénoms espagnols, 
 selon la liste des prénoms d'origine germanique ;
 diminutifs: , Rudi,  ;
 Rudolf Jaenisch (1942-), pionnier allemand de la science transgénique ;
 Rudolf Caracciola, (1901-1959), pilote automobile allemand ;

Patronyme 

 Anna Rudolf (1987-), joueuse d'échecs hongroise.
 Gergely Rudolf (1985-), footballeur hongrois.

Personnages
 Rüdolf / Rudolf / Rudolph / Rudolphe, est connu pour être le renne qui guide le traîneau du Père Noël grâce à son nez rouge s'éclairant la nuit.

Divers
 île Rudolf, île de l'Arctique russe ;
 Rudolphe est la lettre R, selon l'alphabet radio tchèque, néerlandais et suédois ;
 Rudolf, une comédie musicale.

Homonymie de prénom
Prénom masculin
Prénom allemand
Homonymie de patronyme germanique